La catorzena edició del Campionat d'Europa de raquetbol es va disputar a la ciutat italiana de Brembate entre el 28 de juliol i el 4 d'agost de 2007 amb la participació de sis seleccions masculines i quatre de femenines, que van disputar la competició de seleccions entre el 29 i el 31 de juliol; i de diversos jugadors que van disputar les competicions individuals i per parelles de les diverses categories entre l'1 i el 4 d'agost.

En la competició masculina de seleccions es van dividir els equips en dos grups i els quatre millors es van classificar per a les semifinals, i en la femenina van competir en format de lligueta. La classificació final de seleccions també inclou una combinada amb els resultats masculins i femenins. Cada enfrontament constà de dos partits individuals i un de dobles.

Competició de seleccions nacionals masculines

Primera fase

Fase final 

Semifinals

5è i 6è llocs

3r i 4t llocs

FINAL

Classificació final masculina

Competició de seleccions nacionals femenines

Classificació final femenina

Competició masculina individual

Competició femenina individual

Vegeu també 
 Campionat d'Europa de seleccions nacionals de raquetbol
 Federació Europea de Raquetbol

Enllaços externs 
 Resultats de la competició de seleccions masculines Lloc web ERF
 Resultats de la competició de seleccions femenines Lloc web ERF
 Resultats de la competició masculina individual

Raquetbol
Europa
Competicions esportives del 2007
Província de Bèrgam